Маджиоло () — итальянская фамилия, распространённая также в Латинской Америке.

Известные носители:

 Мина Маджиоло Дибос (род. 1954) — перуанский дирижёр.
 Эдуардо Маджиоло (род. 1944) — аргентинский борец греко-римского стиля, участник Олимпийских игр 1972 года.
 Эзекиель Маджиоло (род. 1977) — аргентинский футболист.